Amponsah ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Amponsah (* 1997), ghanaischer Fußballspieler
 Grace Amponsah-Ababio (* 1941), ghanaische Diplomatin
 Janet Amponsah (* 1993), ghanaische Sprinterin
 Kofi Amponsah (* 1978), ghanaischer Fußballspieler
 Prince Amponsah (* 1996), ghanaischer Fußballspieler